Çekırdek ist der Familienname folgender Personen:

 Haydar Çekırdek (* 1992), türkisch-deutscher Fußballspieler
 Volkan Çekirdek (* 1992), türkisch-deutscher Fußballspieler